Найджел Мартін
 Найджел де Йонг
 Сер Найджел
 Конрад Найджел
 Найджел Ґодріч
Найджел Амос
 Найджел Менселл
 Найджел Глоклер
 Найджел Рео-Кокер
 Найджел Пірсон
 Найджел Фарадж
 Найджел Вортінгтон
 Найджел Бонд
 3795 Найджел
 Найджел Беннетт